

Anno 
 947 o 947 a.C.

Codici 
 947 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint-Sulpice, nel dipartimento francese di Oise

Matematica 
 947 – numero